peut faire référence à :

Manchester Central, une circonscription du Grand Manchester,
Gare de Manchester Central, une ancienne gare de Manchester,
Manchester Central Library, une bibliothèque anglaise.

Voir aussi 
Central Manchester, un district de la ville de Manchester (Connecticut)